Numele de Giurtelecu poate să însemne:

 Localități din România
 Giurtelecu Șimleului, Sălaj 
 Giurtelecu Hododului, Satu Mare

 Localități din Ungaria
 Giurtelec (în )